Miejscowości w USA:
 Payson – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Payson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Payson – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
Gminy w USA:
 Payson (ang. Payson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams